Apostolisch Paleis, Vaticaanstad
 Palazzo del Quirinale, voormalige pauselijke residentie in Rome, thans presidentieel paleis van de Republiek Italië
 Lateraans Paleis in Rome, Italië
 Castel Gandolfo (paleis) in Latium, Italië
 Pausenpaleis (Viterbo) in Latium, Italië
 Pausenpaleis in Avignon, Frankrijk
 Pausenpaleis (Sorgues), Frankrijk